Ма́лая Во́тка — река в Удмуртии, протекает в Воткинском районе республики. Устье реки находится в 25 км по правому берегу реки Сива. Длина реки составляет 28 км, площадь водосборного бассейна 222 км².

Средний уклон реки составляет 2,6 м/км, ширина русла в нижнем течении составляет 5—8 м. Скорость течения составляет 0,6 м/с.

Крупнейший правый приток реки — Ольховка, её устье находится в 5,5 км от устья Малой Вотки. Также справа в неё впадают реки Лынывайка, Болгуринка. Слева в неё впадает река Казанка. Около реки находятся село Кварса.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Воткинского гидроузла до Нижнекамского гидроузла, без рек Буй (от истока до Кармановского гидроузла), Иж, Ик и Белая, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010101412111100015663
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111101566
 Код бассейна — 10.01.01.014
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

См. также 
 Вотка

Примечания 

Реки Воткинского района
Притоки Сивы